A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí vegyes csapatverseny versenyszámát február 20-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák csapat nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar csapat.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Szabályok
A verseny párhuzamos műlesiklás versenyekből állt. Minden csapatnak négy tagja volt, két nő és két férfi, valamint két tartalék. Párharconként négy futam volt, ahol a győztes egy pontot kapott, azonos eredmény esetén mindkét csapat egy pontot kapott. Az első versenyen nő a nő ellen, a második férfi a férfi ellen, a harmadikon nő a nő ellen, a negyediken férfi a férfi ellen versenyzett. Ha a négy verseny után azonos pontja volt a két csapatnak, akkor a csapatok legjobb férfi és női tagjának időeredményét összeadják, és a gyorsabb csapat nyerte a párharcot. Ha egy futamban egyik versenyző sem ér célba, akkor a távolabb jutott versenyző nyerte a futamot.

Versenyzők
Csapatok és az indulók listája:

Eredmények 
A versenyt eredetileg február 19-én 11 órakor rendezték volna. A várható orkánerejű szél miatt a verseny kezdési időpontját február 18-án előrébb hozták 10 órára. Február 19-én a bekövetkezett rossz szélviszonyok miatt a rajtot elhalasztották egy, majd két órával, végül aznapra törölték a futamokat. A verseny új időpontja február 20., 9 óra (magyar idő szerint 2 óra) lett.

A csillaggal jelzett csapatok a legjobb férfi és a legjobb nő eredményének összesítése alapján nyertek.

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon